

Patronymes 
Capron est un nom de famille français. Il se rencontre surtout en Seine-Maritime (Normandie), dans le Nord-Pas-de-Calais, et en Picardie (principalement dans la Somme). Il est notamment porté par : 

 Nicolas Capron (1740–1784), violoniste français.
 Horace Capron (1804-1885) est un homme d'affaires et un agronome américain, fondateur de la ville de Laurel (Maryland).
 André Capron (1854-1930) est un homme politique français.
 Marcel Capron (1896-1982) est un homme politique français.
 Jean-Pierre Capron (1921-1997) est un peintre et lithographe français.
 Roger Capron (1922-2006) est un céramiste français.
 André Capron (1928- ) est un professeur belge, membre titulaire de la Société de langue et de littérature wallonnes.
 André Capron (1930–2020) est un médecin français, membre de l'Institut.
 Monique Capron (1947) est une universitaire française spécialiste de la pharmacologie, membre de l'Institut.
 Anne Capron (1969) est une nageuse synchronisée française.
 Eddy Capron (1971) est un ancien footballeur français.
 Julien Capron (1977) est un scénariste et romancier français.
 Jean-Louis Capron est un auteur de bandes dessinées.
 Robert Capron (1998) est un comédien américain.

Toponyme 
 Capron (Illinois) est une ville des États-Unis d'Amérique.
 Capron (Oklahoma) est une ville des États-Unis d'Amérique.
 Capron (Virginie) est une ville des États-Unis d'Amérique.

Autres 
 Le capron est le fruit du câprier.
 La "fraise capron" est le fruit du "capronier" ou fraisier musqué.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de toponyme